Vila Flor, un comune portoghese.
 Vila Flor, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.